Pessoas
Halsey - cantora e compositora estadunidense

Localidades
Halsey (Nebraska)
Halsey (Oregon)

Desambiguações de topônimos